Lawina w Afganistanie (2009)
 Lawina w Afganistanie (2010)